Gallardo steht für:
 Gallardo (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Extremadura-Grupo Gallardo, spanisches Radsportteam
 Lamborghini Gallardo, italienischer Sportwagen
 Gallardo, Kampfstier, siehe Spanisches Kampfrind
 Gallardo-Fall, Verfahren vor dem Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte

Siehe auch:
 Gallardon